VB – francuski granatnik
 VB – język programowania Visual Basic
 VB – teoria wiązań walencyjnych (z ang. valence bond theory)
 VB – konsola do gier Virtual Boy
 VB – duński klub piłkarski Vejle BK
 VB – australijskie piwo Victoria Bitter
 VB – czechosłowacka Veřejná bezpečnost

Przypisy